Bjal izvor kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bjal izvor (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Opan, 
 Bjal izvor (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Ardino, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar